

Arte e entretenimento 
Eddie (banda) – banda brasileira
Eddie the Head – mascote da banda Iron Maiden
Eddie – filme de 1996 sobre basquete estrelado com Whoopi Goldberg
"Eddie" (canção de Red Hot Chili Peppers) – lançado em 2022

Pessoas 
Eddie Murphy – ator estadunidense
Eddie Guerrero – wrestler estadunidense
Eddie Gorodetsky – produtor, diretor, ator e roteirista de séries de televisão

Outros 
Eddie (cratera)

Desambiguação